Вероника Геннадьевна Калюжнова (29 марта 1970 — 2 мая 2017) — майор запаса ВС РФ, временно исполняющая обязанности начальника Санкт-Петербургского суворовского военного училища. Заслуженный учитель Российской Федерации.

Биография

Карьера 
Родилась 29 марта 1970 года в городе Биробиджан (центр Еврейской АО, Хабаровский край). Родом из семьи военнослужащего. Окончила заочно дефектологический факультет РГПУ имени А. И. Герцена в 1994 году, в 1992—1994 годах — учитель начальных классов школы «Росток». Начинала службу на посту начальника хранилища «НЗ» роты материального обеспечения артиллерийской учебной части в Осиновой Роще, позже служила на постах техника и ответственного исполнителя в военных комиссариатах Петроградского, Калининского и Выборгского районов Санкт-Петербурга.

В 1999 году направлена для прохождения службы в Санкт-Петербургское суворовское военное училище как старший преподаватель предметно-методической комиссии русского языка и литературы. На посту старшего преподавателя Калюжнова прошла путь от прапорщика до майора, проработав в училище с 1999 по 2013 годы. В 2010 году была назначена заместителем начальника училища по учебном работе (начальником учебного отдела). С 25 марта 2010 года по 24 августа 2011 года временно исполняла должность начальника Санкт-Петербургского суворовского военного училища.

Уголовное дело 
В ноябре 2010 года в Санкт-Петербургском суворовском военном училище разразился скандал: двое суворовцев-сирот, которые обучались в заведении на льготных основаниях, были отчислены на основании того, что у них якобы были обнаружены склонности к суициду, а их родственникам предоставили заявления об отчислении по собственному желанию. Позже выяснилось, что оба курсанта были психически здоровы и желали учиться, а их заставили под угрозами подписать заявления об отчислении. На их место были зачислены два других подростка, которые не имели никаких льгот и которых всё-таки позже отчислили, восстановив двух отчисленных сирот в правах. Калюжнову уволили с поста исполняющей обязанности, а против неё возбудили уголовное дело.

Само дело было возбуждено не с первой попытки: в августе 2012 года военный следственный отдел Санкт-Петербургского гарнизона отказался возбуждать дело, ссылаясь на незначительный государственный ущерб, причинённый действиями Калюжновой, а в октябре того же года решением апелляционной коллегии Санкт-Петербургского городского суда майор Калюжнова была восстановлена на посту заместителя начальника училища. Однако в 2013 году военно-следственный отдел ракетных РВСН всё же добился возбуждения против Калюжновой уголовного дела по статье 286 части 1 УК РФ «Злоупотребление полномочиями».

На суде Калюжнова настаивала на своей невиновности, рассказав, что решение об отчислении сирот в 2010 году она приняла на основании распоряжения начальника управления военного образования и науки Министерства обороны Тамары Фральцовой, от которой получила именной список с подписью заместителя Фральцовой, полковника Владимира Суворова. Судебная экспертиза установила, что документ действительно пришёл из министерства, но на нём была подделана подпись. Заместитель по воспитательной работе, согласно показаниям Калюжновой, докладывал, что все документы на отчисление были оформлены по правилам.

Обвинение настаивало на том, чтобы Калюжнову приговорили к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год. Защита Калюжной настаивала на полной невиновности подсудимой. В итоге Калюжнова была оправдана: суд постановил, что майора ввели в заблуждение подчинённые, которые уверяли её в том, что отчисление якобы было согласовано с органами опеки и попечительства. Действия Калюжной были признаны выполнением обязательных к исполнению указаний старшего начальника.

Личная жизнь 
Вероника Калюжнова была замужем, воспитала сына Сергея. Среди её родственников — генерал-майор Геннадий Сиянский, заместитель командующего войсками Ленинградского военного округа в 1991—1999 годах, позже занимавший пост заместителя председателя Консультативного совета при губернаторе Санкт-Петербурга по делам военнослужащих, а также советника председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Другой её родственник — полковник Андриан Калюжнов, занимавший пост военного комиссара во Фрунзенском, Василеостровском и Красносельском районах, а также занимавший пост главы отдела горвоенкомата по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга.

Скончалась 2 мая 2017 года после продолжительной болезни.

Награды 
 Медаль «За воинскую доблесть» II степени
 Заслуженный учитель Российской Федерации (2009)
 медаль А.С. Макаренко «За вклад в развитие образования» (общественная награда)

Примечания 

Начальники Санкт-Петербургского суворовского военного училища
Выпускники Российского государственного педагогического университета